Wszolek ist der Familienname folgender Personen:

 Paweł Wszołek (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Thorsten Wszolek (* 1975), deutscher Komponist